Il singolare maschile del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Aljaž Bedene era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dominic Thiem ha battuto in finale Potito Starace 6-2, 7-5.

Teste di serie

  Jan Hájek (quarti di finale)
  Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
  Dominic Thiem (Campione)
  Potito Starace (finale)

  Blaž Rola (secondo turno)
  Gerald Melzer (Semifinali, ritiro)
  Flavio Cipolla (quarti di finale)
  Jaroslav Pospíšil (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Morocco Tennis Tour - Casablanca 2013
ATP Challenger Tour 2013